Negru ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Negru (* 1976), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Valentin Negru (* 1982), rumänischer Fußballspieler